Résultats détaillés de l’édition 1990 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 15 au .

Faits marquants 
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl conserve son titre grâce à l'abandon en finale du Suédois Stefan Edberg (diminué par une blessure abdominale). Le tournoi est marqué par le retour au premier plan de l'ancien numéro mondial Mats Wilander, demi-finaliste après une belle victoire sur Boris Becker. Mais c'est surtout en huitièmes de finale contre Mikael Pernfors que l'Américain John McEnroe marque les esprits par une rare disqualification en raison de divers incidents (intimidations et injures).

Côté féminin, en l'absence notable de Monica Seles, Martina Navrátilová et Arantxa Sánchez Vicario, la numéro un mondiale Steffi Graf remporte aisément son troisième titre consécutif en Australie face à l'Américaine Mary Joe Fernández, qui dispute là sa première finale en Grand Chelem.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1990 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1990
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1990
Tennis en janvier 1990